Lucien – forma francese del nome proprio di persona maschile Luciano
 Lucien – centro abitato dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America
 Lucien – gruppo musicale rock svedese
 Lucien – personaggio dei fumetti DC Comics
 Lucien – personaggio dei fumetti di Frank Margerin

Pagine correlate 
Saint-Lucien